Miejscowości w USA:
 Elko – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Scott
 Elko – miasto w stanie Nevada, w hrabstwie Elko
 Elko – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Barnwell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Elko (ang. Elko County) – w stanie Nevada